

Onomastica
Paolino – nome proprio di persona italiano maschile

Geografia

Italia
Paolino – frazione di Fratta Polesine in provincia di Rovigo

Persone
Nome
Paolino – console nel 277
Paolino – console nel 498
Amnio Manio Cesonio Nicomaco Anicio Paolino – console nel 334
Decio Paolino – console nel 534
Sesto Anicio Fausto Paolino – console nel 325
Paolino I – patriarca di Aquileia
Paolino II – patriarca di Aquileia
Paolino di Tiro – patriarca di Antiochia
Paolino II di Antiochia – patriarca di Antiochia
Paolino di Capua – vescovo di Capua
Paolino di Giovanni – intagliatore italiano
Paolino di Lucca o di Antiochia – vescovo di Lucca
Paolino di Milano – segretario e biografo di sant'Ambrogio
Paolino di Nola – vescovo di Nola
Paolino di Treviri – vescovo francese
Paolino di York – vescovo di York

Pagine correlati
Paolina
Paolini

Altri progetti